Miejscowości w Polsce 
 Gwiazdowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gm. Kostrzyn 
 Gwiazdowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gm. Sławno
 Gwiazdowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gm. Barwice
 Gwiazdowo – część wsi  Karwie w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Mrągowo